Балин () — железнодорожная станция в Украине, находится в Дунаевецком районе Хмельницкой области.

Станция Балин относится к Жмеринскому отделению Юго-Западной железной дороги.

Грузовые операции проводимые на станции Балин: прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, только на подъездных путях и местах необщего пользования.

Ссылки 
 Расписание поездов по станции Балин
 Расписание по станции Балин на сайте "Украинские Железные дороги"

Дунаевецкий район
Станции Юго-Западной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Хмельницкой области